Asker är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 fanns 389 personer med efternamnet Asker i Sverige.

Personer med namnet Asker
 Axel Asker (1848–1924), riksdagsledamot och landshövding i Västerbottens och Hallands län
 Björn Asker (född 1941), operasångare (baryton)
 Curt Asker (1930–2015), bildkonstnär och skulptör
 Ferdinand Asker (1812–1897), ämbetsman och politiker 
 Hilding Asker (1910–1983), musiker, dirigent, kompositör 
 Johan Asker (1915–2000), fälttävlansryttare
 Karna Asker-Ericson (1897–1989), textilkonstnär och huvudlärare vid Slöjdföreningens skola

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn